

Cinema 
 Frost – film del 1997 diretto da Fred Kelemen
 Frost – film del 2004 diretto da Dominik Alber
 The Last International Playboy (Frost) – film del 2008 diretto da Steve Clark
 Frost - film del 2017 diretto da Šarūnas Bartas

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Frost – ghiacciaio sulla costa Banzare
 Stati Uniti d'America
 Frost – township della Contea di Clare, Michigan
 Frost – città della Contea di Faribault, Minnesota
 Frost – città della Contea di Navarro, Texas

Musica 
 Frost* – gruppo musicale neoprogressive britannico
 Frost – album degli Enslaved del 1993

Personaggi immaginari 
 Frost – personaggio di Dragon Ball Super
 Frost – personaggio del videogioco Mortal Kombat
 Frost – personaggio dei fumetti Image Comics
 Frost, pseudonimo di Mary Elisabeth Bartowski – personaggio della serie televisiva Chuck
 Frost – personaggio del videogioco Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
 Cordelia Frost – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Diacono Frost – personaggio dei fumetti americani della Marvel Comics
 Emma Frost – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Jonny Frost – personaggio dei fumetti DC Comics
 Miranda Frost – personaggio della serie cinematografica di James Bond

Persone 
 Frost, pseudonimo di Kjetil-Vidar Haraldstad – batterista norvegese
 Frost, inizialmente noto come Kid Frost – rapper statunitense
 Alex Frost – attore statunitense
 Ben Frost – compositore, musicista e produttore discografico australiano
 Bernie Frost – chitarrista ed autore britannico
 Dan Frost – ex pistard e dirigente sportivo danese
 David Frost – conduttore televisivo, produttore televisivo e scrittore britannico
 David Frost, barone Frost – diplomatico e politico britannico
 Edwin Brant Frost – astronomo statunitense
 Frank Frost – calciatore statunitense
 Jeaniene Frost – scrittrice statunitense
 Jenny Frost – cantante e conduttrice televisiva britannica
 Jim True-Frost, nato Jim True – attore statunitense
 John Dutton Frost – ufficiale britannico
 Ken Frost – ex pistard danese
 Lee Frost – regista, sceneggiatore, montatore e direttore della fotografia statunitense
 Lily Frost – cantante canadese
 Lindsay Frost – attrice statunitense, figlia di Warren e sorella di Mark e Scott
 Mark Frost – regista, scrittore e sceneggiatore statunitense, figlio di Warren e fratello di Lindsay e Scott
 Martin Frost – politico statunitense
 Maxwell Frost – politico e attivista statunitense
 Michael Frost detto Mike – ex sciatore alpino statunitense
 Myles Frost (1999) – attore e ballerino statunitense
 Nicholas Frost, meglio noto come Nicholas Farrell – attore britannico
 Nick Frost – attore e comico britannico
 Robert Frost – poeta statunitense
 Royal Harwood Frost – astronomo statunitense
 Ruby Frost, pseudonimo di Jane de Jong – cantautrice neozelandese
 Sadie Frost – attrice e produttrice cinematografica britannica
 Scott Frost – scrittore e sceneggiatore statunitense, figlio di Warren e fratello di Lindsay e Mark
 Terry Frost – attore statunitense
 Terry Frost – pittore britannico
 Warren Frost – attore statunitense, padre di Lindsay, Mark e Scott

Altro 
 Frost – cratere lunare
 Gelo (Frost) – opera di Thomas Bernhard del 1963
 Frost – tipo di filtro per riflettore teatrale

Pagine correlate 
Jack Frost (disambigua)
John Frost